Gregor Schlierenzauer, bivši avstrijski smučarski skakalec, * 7. januar 1990, Innsbruck, Avstrija.

Kariera 
Schlieri, ki velja za najuspešnejšega avstrijskega smučarskega skakalca, je postal mladinski svetovni prvak leta  2006 v Kranju. Pred začetkom 2006/07 je na poletnih velikih nagradah osvojil 3 stopničke.

V svetovnem pokalu je debitiral v sezoni 2006/07 s 24. mestom na skakalnici v Holmenkollnu. Pod vodstvom avstrijskega trenerja Alexandra Pointnerja, je v isti sezoni dosegel svojo prvo zmago za svetovni pokal, ki so ji sledile še mnoge druge. Njegov osebni rekord je 243.5 m, ki ga je dosegel leta 2011 na največji letalnici sveta, v Vikersundu.

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2007 
Kot član avstrijske ekipe je na svetovnem prvenstvu v Saporu leta 2007 osvojil zlato medaljo.

Svetovno prvenstvo v poletih 2008 
Leta 2008 je na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu osvojil zlato medaljo na posamični tekmi. Pred tem uspehom Schlierenzauer še nikoli ni nastopil na letalnicah. S tem dosežkom je postavil enega od svojih mnogih rekordov in namreč, da je postal najmlajši skakalec, ki je posatl svetovni prvak v poletih.

Sezono 2008/09 je končal na prvem mestu in osvojil veliki kristalni globus. Imel je komaj 19 let in 3 mesece. V isti sezoni je tudi osvojil mali kristalni globus za zmago v posebnem seštevku smučarskih poletov.

Da je bil v tej sezoni resnično razred zase, kažejo podatki, da je biča njegova najslabša uvrstitev sezone bilo 10. mesto v Kuopiu.

Olimpijske igre 2010 
Na OI v Vancouvru je osvojil dve bronasti medalji na mali in veliki napravi ter ekipno zlato.

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2013 
Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v italijanskem kraju Val di Fiemme je osvojil tri medalje.

Športno se je upokojil septembra 2021.

Rekordi 

 Gregor Schlierenzauer je eden izmed najmlajših zmagovalcev tekem svetovnega pokala v Lillehamerju. Zmagal je že pri 16 letih podobno kot Primož Peterka (1996), Thomas Morgenstern (2006) in Toni Nieminen (1991).
 V svoji karieri je dosegel rekordnih 53 posamičnih zmag za svetovni pokal.
 Ima najboljši odstotek tekem, ki jih je končal na odru za zmagovalce, glede na število tekem na katerih je nastopil v svetovnem pokalu.

Dosežki

Svetovni pokal

Zmage v svetovnem pokalu

Sklici

Zunanje povezave 

 

Avstrijski smučarski skakalci
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Avstrijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Avstrijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Avstrijo
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki Častnega odlikovanja za zasluge Republike Avstrije
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2014
Svetovni prvaki v smučarskih poletih
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2018